Кріс Дрейпер (,  24 травня 1971, Торонто) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1987 року.

1989 року був обраний на драфті НХЛ під 62-м загальним номером командою «Вінніпег Джетс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 23 роки, захищав кольори команд «Вінніпег Джетс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 1379 матчів у НХЛ, включаючи 222 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Був гравцем молодіжної збірної Канади, у складі якої брав участь у 14 іграх. Виступав за національну збірну Канади, провів 39 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон світу серед молодіжних збірних — 1990, 1991.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 1997, 1998, 2002, 2008.
 Чемпіон світу — 2003.
 Приз Франка Селке — 2004.
 Володар Кубка світу — 2004.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 

 
 

Уродженці Торонто
Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Вінніпег Джетс»